Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Меган Шонессі З рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Вінус Вільямс (переможниця)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Меган Шонессі (фінал)
  Магі Серна (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Betty Barclay Cup 2001 Draw 

Тур WTA 2001
WTA Hamburg